Гаргар:
 Населённые пункты: 
  () — река в Лорийской области Армении.
 Гаргар — упоминаемая в Илиаде горная вершина, одна из вершин Идских гор (ныне носящих название Каз).
 Гаргар, Марсель (; 1911—2004) — президент регионального совета Гваделупы в 1982—1983 годах.